Stagnaro, termine dialettale romano con il quale si indica il mestiere dell'idraulico visto soprattutto come saldatore con lo stagno di tubature rotte
Andrés Stagnaro, calciatore
Carola Stagnaro, attrice
Carlo Stagnaro, giornalista